Bundesarchiv steht für:

 Bundesarchiv (Deutschland)
 Schweizerisches Bundesarchiv

Siehe auch: